Urpo »Upi« Ylönen, finski hokejist, * 25. maj 1943, Käkisalmi, Finska.

Ylönen je v finski ligi branil za kluba TuTo Turku in TPS Turku, trikrat je bil najboljši vratar lige. Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil četrto, peto in šesto mesto, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), leta 1970 je bil najboljši vratar prvenstva. Za reprezentanco je odigral 188 tekem.

Pregled kariere

|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 65/66
|
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 66/67
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 67/68
|
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 68/69
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 69/70
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 70/71
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 71/72
|
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 72/73
|
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 73/74
|
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 74/75
|
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .888
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| '''.907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 76/77
|
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 77/78
|
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 78/79
|
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 79/80
|
|
| 24
|
|
|
|
| 5.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 80/81
|
|
| 43
|
|
|
|
| 1.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 81/82
|
|
| 42
|
|
|
|
| 7.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti EHC Freiburg
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih